Abtsmühle steht für
Broichmühle, Mönchengladbach
Abtsmühle (Lüneburg)
Abtsmühle (Hürth)
Abtsmühle (Oberbieber)
Siehe auch:
Abtstormühle